2 miejscowości w Polsce: 
 Wólka Plebańska – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Biała Podlaska 
 Wólka Plebańska – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Stąporków